Dictature du Brésil peut faire référence à:
Estado Novo de Getúlio Vargas à la fin des années 1930
Dictature militaire au Brésil (1964-1985)